Kurata ist der Familienname folgender Personen:

 Kurata Chikara (1889–1969), japanischer Unternehmer
 Kurata Hakuyō (1881–1938), japanischer Maler 
 Kurata Hyakuzō (1891–1943), japanischer Schriftsteller
 Kōhei Kurata (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Masayo Kurata (* 1969), japanische Synchronsprecherin
 Nathaly Kurata (* 1993), brasilianische Tennisspielerin
 Ryūichi Kurata (* 1986), japanischer Eishockeyspieler
 Shigeki Kurata (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Shigeo Kurata, japanischer Sachbuchautor und Botaniker
 Shirley Kurata (* 1970), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Shū Kurata (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tetsuo Kurata (* 1968), japanischer Schauspieler
 Yasuaki Kurata (* 1946), japanischer Schauspieler
 Yasuharu Kurata (* 1963), japanischer Fußballspieler